Leible ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Leible (* 1927–2004), deutscher Politiker (CDU), Landrat Lörrach 
 Stefan Leible (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:

 T-Shirt